Онтологи́ческая поэ́тика (от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντος — сущее, то, что существует + λόγος — учение, наука + ποιητική — поэти́ческое иску́сство) — одно из современных направлений литературоведения, получившее в последние десятилетия широкое распространение. Онтологическая поэтика вырастает из таких интеллектуальных стратегий ХХ века, как феноменология, теория текста, структурализм, деконструкция, не сводясь ни к одному из этих направлений и представляя собой целостную систему представлений о природе текста и принципах его организации.

Термин «онтологическая поэтика» был введен в научный оборот Л. В. Карасевым в 1993 г. в статье «Гоголь и онтологический вопрос», сформулировавшим основные принципы анализа художественного текста в рамках названного подхода и его терминологию. Речь идет о выявлении «исходного смысла» художественного текста и отслеживании трансформаций этого смысла в ряде различных, но внутренне связанных между собой его вариантов («иноформ»), которые чаще всего представлены в «сильных» местах текста — в его эмблемах, онтологических порогах, а также в отмеченных в смысловом отношении границах эпизодов, глав, частей, начале и конце повествования. Собственно, выявлением и анализом этих связанных между собой вариантов онтологическая поэтика и занимается, стремясь обнаружить в них внутреннее сущностное сходство и, таким образом, выявить конфигурацию исходного смысла (или смыслов) всего текста.

Как правило, анализ текста идет на уровне, не связанном напрямую ни с его жанровой и идеологической принадлежностью, ни с эстетическими принципами того или иного литературного направления, в рамки которого его можно было бы вписать. На первом месте оказывается пространственно-динамическая организация текста в ее вещественно-телесной определенности, проявляющейся на всех уровнях устройства повествования, как единого смыслового целого. На основании учета и обобщения названных характеристик ставится вопрос, как о представленных в тексте универсальных аспектах вещественности и телесности, так и о персональной интервенции автора в создаваемый им текст. Тело, его топология и «смысл» выступают как внетекстовые факторы, сказывающиеся и в устройстве сюжета, и в его символической организации. Главный вопрос здесь — определение того, в чем именно состоит модус перехода телесности универсальной или персональной в «телесность» текстовую, повествовательную, сюжетную. Так или иначе, речь идет не о «форме» и «содержании», взятых по отдельности, а об исходном смысле текста, то есть о том, с помощью чего осуществляют себя и форма, и содержание.

Литература 
Карасев Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу. М., РГГУ, 1995.

Карасев Л. В. Вещество литературы, М., ЯСК, 2001.

Карасев Л. В. Флейта Гамлета. Очерк онтологической поэтики. М., Знак, 2009.

Матвеева А. С. Мир ребенка в творчестве Чарльза Диккенса в контексте онтологической поэтики. : диссертация кандидата филологических наук : 10.01.03 / Матвеева Анна Сергеевна; [Место защиты: Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад.].- Магнитогорск, 2009.- 195 с.: ил.

Гуревич П. С. Онтопоэтика // Филология: научные исследования, 2017, № 1, С. 12-17.

Светлова И. В. Гоголь и онтологическая поэтика // Новый мир, 2013, № 11, С. 160—164.

Светлова И. В. Онтологическая поэтика (Достоевский и Чехов) // Новый мир, 2017, № 5, С. 198—202.

Примечания